Derflinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Derflinger (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Gerhard Derflinger (1936–2015), österreichischer Statistiker
 Maria Derflinger (* 1930), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Sabine Derflinger (* 1963), österreichische Regisseurin, Autorin, Produzentin und dramaturgische Beraterin

siehe auch: 
 Derfflinger